Repka steht für:

 Repka, kaschubisches Adelsgeschlecht, siehe Repke (Adelsgeschlecht)

Repka bzw. Řepka ist der Familienname folgender Personen:
 Attila Repka (* 1968), ungarischer Ringer
 Christopher Repka (* 1998), slowakischer Schachspieler
 Ed Repka, US-amerikanischer Künstler
 Johannes Repka (* 1978), deutscher Filmkomponist, Gitarrist und Produzent
 Tomáš Řepka (* 1974), tschechischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Repková
 Rzepka